Arnos Vale peut faire référence à :

Toponymes 
 Arnos Vale ou Arno's Vale dans le district de Bristol en Angleterre
 Arnos Vale, ville de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur l'île de Saint-Vincent
 Arnos Vale, ville de Trinité-et-Tobago sur l'île de Tobago